Натуральне число 440
 440 рік до нашої ери
 440 рік нашої ери